Le North American Open 2011 est l'édition 2011 du , qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Richmond du 20 au .

La finale est une revanche de l'édition 2010 et Nick Matthew l'emporte à nouveau face à Ramy Ashour.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

North American Open
PSA World Series 2011
Événement sportif à Richmond (Virginie)
Sport aux États-Unis en février 2011